Instituto Nacional de la Juventud puede referirse a:

Instituto Nacional de la Juventud de Chile.
Instituto Nacional de la Juventud de Uruguay.